

Toponymie

Bragança, municipalité située dans l'État du Pará ;
Bragança Paulista, municipalité située dans l'État de São Paulo ;

est l'appellation portugaise de la ville de Bragance, et aussi le nom de famille de la famille royale portugaise, tout comme plusieurs autres familles partageant ce patronyme, sans aucun lien de sang avec les Bragance dynastes.

Personnalités 

 Albertino Bragança, homme politique santoméen ;
 Cédric de Bragança (1970-), réalisateur et producteur français ;
 Duarte Nuno de Bragança (1932-1976) ;
 Duarte Pio de Bragança (1945-) ;
 Miguel Rafael de Bragança (1946-) ;
 Maria Pia de Bragança (1932-1995).

Patronyme portugais